Блу-Ма́унтінс («блакитні гори»): 
 Блу-Маунтінс — гори в Новій Зеландії.
 Блу-Маунтінс — гори в штаті Орегон, США.
 Блу-Маунтінс — гори на Ямайці.
 Блу-Маунтінс — національний парк в Австралії.

Див. також 
 Блу-Маунтін — різновид кави, що культивується в горах Блу-Маунтінс, розташованих на сході Ямайки.
 Блу-Маунтін-Пік — гора, найвища вершина Ямайки.
 Блакитні гори
 Нілґірі